Екра́н (, букв. «заслон, ширма») може означати:

 пристрій, поверхня якого поглинає, перетворює або відбиває випромінювання різних видів енергії
 поверхня, в т.ч. різноманітних апаратів (наприклад, телевізора), на якій передають і демонструють зображення (кіноекран, телеекран тощо) 
 Екран — радянська кіностудія, заснована в кінці 1960-х років для створення телефільмів
 Екран — кінотеатр у Києві

Див. також 
 Дисплей
 Монітор

Джерело 

 , стор. 539

Обладнання